Karlstorp kan avse:

 Karlstorps socken – en socken  i Småland ingick i Östra härad
 Karlstorps landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1951
 Karlstorps församling – en församling i Växjö stift och Vetlanda kommun
 Karlstorps kyrka – en kyrkobyggnad i Växjö stift
 Karlstorp, Vetlanda kommun – kyrkbyn i Karlstorps socken
 Karlstorps distrikt – ett distrikt i Vetlanda kommun och Jönköpings län 2016–
 Karlstorp, Trollhättan en stadsdel i Trollhättan
 Karlstorp, Strängnäs kommun – en småort i Strängnäs kommun